Å har flere betydninger:
 Å – et vandløb
 Å (bogstav) – tegn i bl.a. det danske alfabet
 Å (Moskenes) – fiskerleje i Norge
 Å (udråb) – udråb der også staves 'åh!'
 Å (Fyn) – landsby i Sønderby Sogn på Vestfyn
 Å er også navnet på flere landsbyer i Norge og Sverige, bl.a. Å i Lofoten og Å ved Norrköping.
 Ångstrøm – forkortes Å i fysikken
 Se også
 Aa